Марков, Михаил: 
 Марков, Михаил Васильевич (1900—1981) — советский геоботаник.
 Марков, Михаил Витальевич (род. 1951) — советский и российский ботаник.
 Марков, Михаил Герасимович (1938—2012) — советский спортсмен и тренер по велоспорту.
 Марков, Михаил Дмитриевич (1884—1938) — псаломщик РПЦ, мученик.
 Марков, Михаил Михайлович (1881—1938) — священник РПЦ, священномученик.
 Марков, Михаил Никитович (1910—1985) — советский конструктор, лауреат Ленинской и Сталинской премий.